A codorniz-da-china, codorniz-chinesa ou codorna-azul-pintada (Coturnix chinensis sin. Excalfactoria chinensis sin. Synoicus chinensis) é uma espécie de codorniz pertencente à família Phasianidae.

Esta espécie existe no Sudeste Asiático e Oceânia.

A Coturnix chinensis põe entre 5 a 13 ovos, que são incubados durante aproximadamente 19 dias.

Estas aves são também criadas em cativeiro.

Têm uma longevidade de 3 a 6 anos na liberdade mas em cativeiro podem viver até aos 13 anos de idade.

Subespécies 

Existem 9 subespécies de Coturnix chinensis:

 Coturnix chinensis chinensis - Índia, Sri Lanka, Malásia, Indochina, sudeste da China e Taiwan
 Coturnix chinensis colletti - norte da Austrália
 Coturnix chinensis lepida - Arquipélago de Bismarck
 Coturnix chinensis lineata - Filipinas, Bornéu, Pequenas Ilhas da Sonda, Sulawesi e Ilhas Sula
 Coturnix chinensis novaeguineae - Nova Guiné
 Coturnix chinensis palmeri - Sumatra e Java
 Coturnix chinensis papuensis - sudeste da Nova Guiné
 Coturnix chinensis trinkutensis - Ilhas Andamão e Ilhas Nicobar
 Coturnix chinensis victoriae - este da Austrália

Phasianidae
Aves descritas em 1766